Глубинное государство может означать:
 Глубинное государство, или государство в государстве, — политический термин
 Глубинное государство — несколько теорий заговора:
 Глубинное государство (США)
 Глубинное государство (Турция)

См. также 
 Полицейское государство